Ли́га чемпио́нов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир, в котором принимают участие сильнейшие клубы национальных футбольных чемпионатов зоны УЕФА. Со своего первого розыгрыша в сезоне 1955/56 и по сезон 1991/92 турнир назывался Кубком европейских чемпионов, в статье эти сезоны не учтены; не учитываются также квалификационные раунды Лиги чемпионов.

Хет-триком в футболе называют три гола, забитые в одном матче одним игроком. Покер и пента-трик — четыре и пять голов соответственно. Первым игроком, сделавшим хет-трик в мачте Лиги чемпионов УЕФА, стал игрок ПСВ Юл Эллерман. Это произошло 16 сентября 1992 года в матче против «Жальгириса». Самый быстрый хет-трик сделал Мохаммед Салах из «Ливерпуля» — 12 октября 2022 года он забил три мяча в ворота «Рейнджерс» с разницей в 6 минут и 12 секунд. Самый быстрый покер исполнил Луис Адриано — за 17 минут 21 октября 2014 года (и ещё 1 гол забил в конце матча). Лидерами по количеству хет-триков являются Лионель Месси и Криштиану Роналду на счету которых по восемь хет-триков. Шесть хет-триков у Роберта Левандовского. Левандовский — единственный в истории, кто делал хет-трики в составе трёх клубов («Боруссия» Д, «Бавария», «Барселона»). Четыре хет-трика на счету Карима Бензема. Только Месси и Левандовский дважды забивали более трёх мячей в одном матче.

Всего было зафиксировано 16 покеров и 3 пента-трика (Лионель Месси, Луис Адриано и Эрлинг Холанн). Больше всего хет-триков было в сезоне 2019/20 — 10. А турниры 1994/95 и 2001/02 годов прошли без них.

Список хет-триков

Статистика 
В таблице приведены игроки, которые сделали как минимум два хет-трика в своей карьере.

Статистика по клубам 

  «Реал Мадрид» (14)
  «Барселона» (14)
  «Бавария» (11)
  «Манчестер Юнайтед» (7)
  «Манчестер Сити» (7)
  «Арсенал» (6)
  «Ювентус» (6)
  «Ливерпуль» (6)
  «Милан» (5)
  «Пари Сен-Жермен» (5)
  «Валенсия» (4)
  «Шахтёр» (4)
  «Интернационале» (3)
  «Олимпик Марсель» (3)
  ПСВ (3)
  «Тоттенхэм Хотспур» (3)

Статистика по странам 
На 14 марта 2023 года хет-триком отметились игроки из 37 стран. Лидером является Бразилия (21 хет-трик); среди европейских стран — Франция и Англия.

  (21)
  (18)
  (12)
  (11)
  (10)
  (8)
  (8)
  (8)
  (7)
  (7)
  (5)
  (5)
  (4)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

См. также 
 Список хет-триков Кубка европейских чемпионов

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Все хет-трики за всё время
 Официальный сайт Лиги чемпионов
 Все хет-трики с сезона 1992-93 по 2013-14
 По пятибалльной системе

Х
Списки хет-триков в футболе